Fosfat de calciu e numele dat unei familii de minerale conținând ioni de calciu (Ca2+) împreună cu ortofosfații (PO43-), metafosfații sau pirofosfații (P2O74-) și uneori ioni de hidrogen sau hidroxid. Fosfatul de calciu e găsit în laptele bovinelor, liber sau legat de cazeină.

Legături externe 

Compuși ai calciului
Fosfați
Excipienți